Årets museum i Europa (; forkortet EMYA) er den ældste og mest prestigefyldte museumspris i Europa, og uddeles hvert år af European Museum Forum i Europarådets regi. Prisen blev etableret i 1977 af journalist og forfatter Kenneth Hudson.

Vinderne af prisen er enten et etableret museum, som har ekspanderet eller moderniseret sig i løbet af de seneste to år, eller et nyt museum, som er åbnet for publikum i løbet af de seneste to år.

Tidligere vindere har været både store og små museer, offentligt og privat ejede; og uanset deres tema eller nationalitet, så har de alle udvist enestående kvalitet for offentligheden og har ændret standarden for kvalitet for europæiske museer.

Europarådet uddeler også hvert år prisen Europarådets museumspris.

Prisvindere 
 2013: Riverside Museum, Glasgow, Skotland
 2012: Madinat al-Zahra Museum, Cordoba, Spanien
 2011: Gallo-Romeins Museum i Tongeren, Belgien.
 2010: Ozeaneum Stralsund, Stralsund, Tyskland
 2009: Salzburg Museum i byen Salzburg i Østrig.
 2008: Kumu kunstmuseum i Tallinn, Estland
 2007: Tysk emigrationscenter, Bremerhaven, Tyskland
 2006: CosmoCaixa, Barcelona, Spanien
 2005: Kulturhistorisk museum (Arnhem), Arnhem, Nederland
 2004: Arkæologisk Museum i Alicante, Spanien
 2003: Victoria and Albert Museum, London, Storbritannien (specifically for the new British Galleries)
 2002: Chester Beatty Library, Dublin, Irland
 2001: National Railway Museum, York, Storbritannien

 2000: Guggenheim Museum Bilbao, Bilbao, Spanien
 1999: Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux, Frankrig
 1998: The Conservation Centre, Liverpool, Storbritannien
 1997: Museum of Anatolian Civilizations, Ankara, Tyrkiet
 1996: Museum of the Romanian Peasant, Bucharest, Rumænien
 1995: The Olympic Museum, Lausanne, Schweiz
 1994: Nationalmuseet, København, Danmark
 1993: Alta Museum, Alta, Norge
 1992: Landesmuseum für Technik und Arbeit, Mannheim, Tyskland
 1991: Leventis Museum of Nicosia, Nicosia, Cypern
 1990: Écomusée de la région de Fourmies-Trélon, Fourmies, Frankrig
 1989: Sundsvall Museum, Sundsvall, Sverige
 1988: Brandts Klædefabrik, Odense, Danmark
 1987: Beamish: North of England Open Air Museum, Stanley, Storbritannien
 1986: Stockholms medeltidsmuseum, Stockholm, Sverige
 1984: Zuiderzee Museum, Enkhuizen, Nederland
 1983: Regional Museum (Museum Sarganserland), Sargans, Schweiz
 1982: Musée d'Art et d'Histoire, Saint-Denis, Frankrig
 1981: Folk Art Museum, Nafplion, Grækenland
 1980: Catharine Convent State Museum, Utrecht, Nederland
 1979: Musée de la Camargue, Arles, Frankrig
 1978: Städtisches Museum Schloss Rheydt, Mönchengladbach, Tyskland
 1977: Ironbridge Gorge Museum Trust, Ironbridge, Storbritannien

Se også 
 Europarådets museumspris
 Europa Nostra

Noter

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 

Kulturpriser
Museer
Etableret i 1977